Мальмстрем () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Август Мальмстрем (1829—1901) — шведський живописець.
 Сісілія Мальмстрем (нар. 1968) — шведський політик,